Сан Франсиско де Ариба има више значења:

 Сан Франсиско де Ариба (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Франсиско де Ариба (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Франсиско де Ариба (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику